Batman and Robin – serial cinematografico del 1949
 Batman & Robin – film del 1997 diretto da Joel Schumacher
 Batman & Robin – colonna sonora dell'omonimo film
 Batman & Robin – videogioco del 1997
 Batman and Robin – striscia a fumetti della DC Comics degli anni Quaranta
 Batman and Robin – serie a fumetti della DC Comics creata da Grant Morrison nel 2009
 Batman and Robin – album discografico del 1966 inciso sotto falso nome dal musicista jazz Sun Ra e da membri del gruppo blues rock The Blues Project